Toponímia
 Guaro, poble de la província de Màlaga (Andalusia).
 Gentilici de l'Estat Lara (Veneçuela)
Begudes
 Guaro (beguda), licor clar fet de canya de sucre.